Korinek bzw. Kořínek ist der Familienname folgender Personen:

Franz Korinek (1907–1985), österreichischer Politiker und Minister
Karl Kořínek (1858–1908), tschechischer Sozialist
Karl Korinek (1940–2017), Präsident des österreichischen Verfassungsgerichtshofs